

Cinema 
 La grande ombra (Der Große Schatten) – film del 1942 diretto da Paul Verhoeven
 La grande ombra – film del 1957 diretto da Claudio Gora

Letteratura 
 La grande ombra (The Great Shadow) – romanzo di Arthur Conan Doyle del 1893
Michelangelo. La grande ombra – romanzo di Filippo Tuena del 2001
 La grande ombra – libro di Aldo Forbice